William Cowper kan syfta på bland andra:

 William Cowper (1731–1800), författare
 William Cowper (1666–1709), engelsk anatom och kirurg
 William Cowper, 1:e earl Cowper (omkring 1664–1723), lordkansler av Storbritannien